Хризосто́му () — греческая фамилия. Известные носители:

 Хризостому, Георгий (род. 1964) — митрополит Элладской православной церкви.
 Хризостому, Хрисанф (1930—2006) — митрополит Кипрской православной церкви.